Huron ou Hurão é o nome de dois condados nos Estados Unidos:

 Condado de Huron (Michigan)
 Condado de Huron (Ohio)

É também o nome de um condado no Canadá:
 Condado de Huron (Ontário)

Desambiguações de topônimos